Quo vadis? és una frase llatina que significa "On vas?".

També pot referir-se a:

Literatura 
 Quo vadis (1895), novel·la de Henryk Sienkiewicz.

Cinema i televisió 
 Quo vadis (1901, França), dirigida per Lucien Nonguet i Ferdinand Zecca;
 Quo vadis (1913, Itàlia), dirigida per Enrico Guazzoni;
 Quo vadis (1924, Itàlia), dirigida per Gabriellino d'Annunzio i Georg Jacoby;
 Quo vadis? (1951, EUA), dirigida per Mervyn LeRoy protagonitzada per Robert Taylor, Deborah Kerr i Peter Ustinov;
 Quo vadis? (1985, Alemanya-Itàlia-Regne Unit-Suïssa), una minisèrie dirigida per Franco Rossi amb l'actuació de Klaus Maria Brandauer i Max von Sydow.
 Quo vadis (2001, Polònia), dirigida per Jerzy Kawalerowicz i amb l'actuació de Paweł Deląg, Magdalena Mielcarz, Bogusław Linda de Michał Bajor;

Música 
 Quo Vadis: una banda canadenca de metall.

Pintura 
 Domini, quo vadis? (c. 1601-1602), quadre d'Annibale Carracci.